Röttger ist der Familienname folgender Personen:

 Anette Röttger (* 1964), deutsche Politikerin (CDU)
 Bernd Röttger (* 1950/51), deutscher Journalist und Kommunalpolitiker (CDU)
 Bernhard Hermann Röttger (1891–1972), deutscher Kunsthistoriker
 Birgitt Röttger-Rössler (* 1955), Hochschullehrerin für Sozial- und Kulturanthropologie und Psychologische Anthropologie
 Dieter Röttger (1930–2003), deutscher Maler und Grafiker
 Ernst Röttger (1899–1967), deutscher Maler
 Hans Röttger († 1627), deutscher Steinmetz und Bildhauer
 Heinz Röttger (1909–1977), deutscher Komponist und Dirigent
 Johannes Röttger (1864–1943), deutscher Bildhauer
 Jürgen Röttger (1550/51–1623), deutscher Steinmetz und Bildhauer
 Karl Röttger (1877–1942), deutscher Schriftsteller
 Martin Röttger (* 1970), deutscher Musiker
 Reinhold Röttger (1930–2020), deutscher Regisseur und Intendant
 Rudolf Röttger (1833–1896), deutscher Offizier, Schriftsteller und Erfinder
 Timo Röttger (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Ulrike Röttger (* 1966), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin
 Wilhelm Röttger (1894–1946), deutscher Henker
 William Röttger (1948–2015), deutscher Musikmanager, Labelbetreiber und Galerist
 Wolfgang Röttger (* 1953), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Rötger
 Röttiger